Марунич Володимир Іванович (нар. 1961) — український баяніст, диригент та педагог.
 Марунич Іван Володимирович  (нар. 1989)— український музикант, лідер гурту Karta Svitu.

 Марунич Ольга Іванівна (1918—1965) — українська журналістка, педагог і поетеса.